Portrait – termine in lingua inglese che vuol dire ritratto
Portrait – album dei The Walker Brothers del 1966
Portrait – album di Glen Campbell del 1968
Portrait – album dei The 5th Dimension del 1970
Portrait – album di Nora Aunor del 1971
Portrait – singolo dei Kansas del 1977
Portrait – album di Lynda Carter del 1978
Portrait – album di Doc Watson del 1987
Portrait – album di Lee Ritenour del 1987
Portrait – album di Rick Astley del 2005
Portrait Records – etichetta discografica statunitense

Pagine correlate
Portraits